Cidade Industrial 2 é um bairro localizado na zona leste de Londrina . É um bairro bem afastado do centro, com poucas residências. Aqui, está localizado o campus londrinense da UTFPR e o Ceasa.

Principais Vias

 Estrada dos Pioneiros

Subdivisões

 Jardim Montecatini
 Jardim Marissol
 Residencial Lindoia
 Residencial Pioneiros

Bairros de Londrina